Можайская:

 Можайская — бывшее до 2020 года название остановочного пункта Дудергоф Октябрьской железной дороги на железнодорожной линии Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская.
 Можайская — проектное название станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Можайская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Можайский
 Можайское